Lecaye ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Lecaye (* 1951), französischer Schriftsteller
 Olga Lecaye (1916–2002), französische Schriftstellerin und Illustratorin